Semsey Andor (1833–1923) mineralógus, akadémikus, mecénás
Semsey Andor (1897–1977) diplomata, követ
Semsey Andor (1917–1986) jogász, művészettörténész, ex-libris-kutató